ФК Будаерш (), је мађарски фудбалски клуб. Седиште клуба је у Будаершу, Мађарска. Боје клуба су бела и зелена. Тренутно се такмичи у НБ II.

Менаџер
 Ђерђ Богнар Bognár]]

Platzierungen der letzten Jahre

Референце

Спољашње везе 
Званична страница
Клуб на Сокервеју

Б